Cyclops rubellus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1901 roku przez szwedzkiego zoologa Vilhelma Lilljeborga.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops rubellus Lilljeborg, 1901. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op
 Cyclops, Killadictos

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1901 roku